Le Frailes, aussi appelé Velillos, est un cours d'eau espagnol du bassin du Guadalquivir, affluent du Cubillas, lui-même affluent du Genil. Il traverse les provinces de Jaén et de Grenade.

Notes et références 

Cours d'eau en Andalousie
2Frailes